Alwar, antic principat de la Rajputana amb capital a la ciutat del mateix nom.
 Alwar (ciutat), ciutat del Rajasthan, capital del districte d'Alwar.
 Districte d'Alwar, divisió administrativa del Rajasthan (Índia)